Tunnel Hill (Géorgie) ;
 Tunnel Hill (Illinois) ;
 Tunnel Hill (Ohio) ;
 Tunnelhill, Pennsylvanie ;

Homonymie de localités aux États-Unis